TJ Novoměstský Kladno (Novo Kladno) je kladenský fotbalový klub, založený v roce 1909, který hraje zápasy ve III. třídě okresu Kladno (okresní přebor). Klubové barvy jsou červená a bílá. Hřiště a zázemí klubu se nachází u areálu městského stadionu Sletiště, naproti bývalým kasárnám a sousedí s hřištěm FK Slovan Kladno.

Historie 
 Novoměstský SK Kladno
 TJ Nové Kladno
 Novoměstský Kladno
 TJ Novoměstský Kladno

Sportovní úspěchy 
V sezóně 2010/2011 klub po šesti letech vyhrál okresní přebor a postoupil. V I. B třídě Středočeského kraje se udržel tři roky, potom spadnul v letech 2015–2017 do III. třídy okresu, v sezóně 2018/2019 byl už ale na druhém místě II. třídy.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Mužstvo B

Osobnosti klubu

Odkazy

Reference

Literatura 
 

články
 HORA, Luboš. Sto let fotbalového Novo Kladna (1929-1949). Kladenský deník. 2009, (166), 14. ISSN 1212-5814.
 NAGY, Jiří. Slíbili, že za sto let prý opět přijedou! Kladenský deník. 2009, (192), 15. ISSN 1212-5814.

Externí odkazy 
 
 Středočeská vědecká knihovna v Kladně: TJ Novoměstský Kladno
 Okresní fotbalový svaz Kladno: klub TJ Novoměstský Kladno
 vysledky.com: klub TJ Novoměstský Kladno
 

Fotbalové kluby ve Středočeském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1909
Sportovní kluby v Kladně
Fotbal v Kladně